Jukebox trio — акапельное трио, выступающее в своем собственном стиле, сочетая техники а капелла и битбокс. Наряду с собственными песнями, группа создает и кавер-версии мировых хитов.

История 
Коллектив начал свою творческую деятельность в 2004 году в городе Казань.

В 2006 году для трио произошло первое значимое событие — участие на фестивале «Новая волна 2006» в Юрмале. Тогда о ребятах узнала вся страна.

Участвовали в полнометражной картине «Элвин и бурундуки», где спели все русскоязычные песни легендарных мультперсонажей, после чего стали ассоциироваться у всего творческого коллектива с этими забавными зверьками.

В 2007 группа стала хедлайнером фестиваля «Усадьба Jazz» в Архангельском, сорвав овации десятитысячной аудитории.

В июле 2007-го музыканты открыли концерт перед выступлением Элтона Джона в Ростове-на-Дону для аудитории 90 000 человек на городской площади.

В августе 2007-го выпустили первое видео на песню «Girl» совместно с Александром Реввой из Comedy Club. Клип был признан лучшим в разделе Rambler Vision. В сентябре того же года был снят второй клип на песню «So, Let Me Know». Режиссёром обоих видео стал Александр Андрющенко, который также создавал клипы для «Би-2» и «Лакмус».

В 2007-ом группа приняла участие в съёмках 331 серии сериала «Папины дочки», где выступила на снившейся Маше свадьбе с песней «Я-я-я».

В сентябре 2015 года Jukebox trio выступили перед Aerosmith на дне города Москвы, численность аудитории была 400 000 человек.

В 2015 году стали финалистами шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1».

С февраля 2016 года Jukebox trio стали музыкальными резидентами шоу «Подмосковные вечера» на Первом канале.

С 25 мая 2019 года Juxebox trio стали музыкальными резидентами шоу «Дело было вечером» на СТС, аналог шоу «Подмосковные вечера».

Состав 
 Владимир Иванов — лид-вокал
 Илья Иванов — битбокс, вокал
 Гарри Краулис (Игорь Стулов) — бас, вокал
 Продюсер — Валерий Марьянов

Создатель группы, экс-участник и художественный руководитель — Кирилл Шарафутдинов (брат Максима Шарафутдинова).

Награды 
 Фестиваль «Новая волна 2006» в Юрмале.

Дискография 
 Февраль 2009 — Acappellipsis!
 Май 2011 — Rodina Часть 1
 Октябрь 2011 — второй сингл группы «Whiskey»
 Октябрь 2012 — Rodina Часть 2
 2015 — Triology
 2016 — ИВолГа

Клипы 
 2007 — «Girl»
 2007 — «So, Let Me Know»
 2011 — «Я-я-я»
 2012 — «Zимняя»
 2012 — «Собачий Блюз»
 2014 — «Досуги-Буги»
 2016 — «Whiskey»
 2016 — «No Strings Attached»
 2016 — «Спешите любить»
 2018 — «Сука любовь» (OST «Я худею»)
 2018 — «Бит и Бас» ft. DJ Groove
 2019 — «Влюбился»
 2020 — «Немедленный танец»

Кавер-версии 
 Prince — Kiss
 Сержио Мендес — Mas que nada
 Bob Marley — No Woman, No Cry
 Elvis Presley — A Little Less Conversation
 Cream — Sunshine of Your Love
 Muse — Muscle Museum
 Nirvana — Smells Like Teen Spirit
 Чайф — Аргентина — Ямайка
 Tequilajazzz — Зимнее солнце
 Madcon — Beggin
 Волга-Волга — Ира
 Whitney Houston — Queen of the Night (King of the Night)
 Аквариум — Пока не начался джаз
 Алла Пугачёва — Лестница
 Billy’s Band — Снежная королева
 Звуки Му — Досуги-буги
 Александр Ф. Скляр — Ночь после лета
 Наутилус Помпилиус — Гороховые зёрна
 Daft Punk — Around the World
 Иванушки International — Тучи
 The Weeknd — Can’t Feel My Face

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Live-фото с концерта Jukebox Trio в Москве 19.04.2014
 Подборка статей о группе
 Как стать виолончелью: Мастер-класс от группы Jukebox Trio
 Бас — дело тонкое!

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы Казани
Трио
Участники телешоу «X Factor»